Олимпиада в Париж може да се отнася за:
 II летни олимпийски игри, проведени в Париж през 1900 г.
 VIII летни олимпийски игри, проведени в Париж през 1924 г.